Johanson est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Anton Johanson (1877-1952), entraineur de football suédois
 (1929-2013), éditeur de journaux norvégien
 (né en 1951), compositeur et guitariste classique américain
 Carl Johanson, illustrateur et auteur suédois d'origine bangladaise ;
 (né en 1968), peintre et artiste de rue américain
Donald Johanson (né en 1943), archéologue et paléontologue américain
Herbert Johanson (1884-1964), architecte estonien
 (né en 1944), percussionniste et drummer américain
Jay-Jay Johanson (né en 1969), auteur-compositeur-interprète suédois
 (1865-1937), marin de la United States Navy
Klara Johanson (1875-1948), critique littéraire suédoise
 (né en 1968), poète et essayiste canadien
 (née en 1930), écrivaine et activiste canadienne

Voir aussi

Homonymie de patronyme